Бабюк — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бабюк Віктор Борисович (* 1974) — генерал-майор (з серпня 2014) МВС України, учасник російсько-української війни.
 Бабюк Віктор Ярославович (1984-2014) — старший солдат 95-ї окремої Житомирської аеромобільної бригади, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища
Прізвища на -юк